

Sigle 
 Visual Smalltalk Enterprise – dialetto di Smalltalk per Windows
 Visual Studio Express – versioni di pubblico dominio dell'ambiente di sviluppo Visual Studio
 Voxel Section Editor – programma di modellazione 3D usato dai Westwood Studios

Codici 
 VSE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile Gonçalves Lobato, Viseu, (Portogallo)